Улу (складове письмо інуктитут ᐅᓗ), або «жіночий ніж» — ніж, традиційно уживаний жінками багатьох північних народів — ескімосів, юпікських народів, алеутів та ін.

Назва 
Слово «улу», як екзотизм, не відмінюється, проте, англійські словники дають для нього форму множини у діалектах інуктитут — «улуїт». Чукотські ескімоси зовуть його «уляк» («улек»), чукчі — «пекуль». Щоб правильно передати звучання назви ножа її іноді записують "ooloo". Розрізняють два типи улу - аляскинський та канадський. Аляскинський має дві точки кріплення ножа до рукояті, а канадський одну.

Опис 
Найбільш поширений тип ріжучого інструмента на півночі Канади та на Алясці, тому іноді його іменують "аляскинським" . На території Російської Федерації ніж відомий під назвами "улу", "уляк", "пекуль" та відомий серед нанайців, чукчів, коряків. Найдавніші зразки збережених улу датуються 2500 р. до н. е.

Характерною рисою улу є лезо у формі півмісяця з прикріпленим зверху руків'ям. Колись матеріалом для леза слугував сланець, проте, зараз для роблення улу використовують сталь. Руків'я може бути зроблене з різноманітних матеріалів: рогу північного оленя-карибу або вівцебика, моржового ікла, дерева. Іноді хвостовик обплітали пруттям.

Застосування 
Ніж улу знаходить дуже широке застосування у різноманітних побутових потребах північних народів. За його допомогою розбирають туші тварин, знімають шкури, готують їжу і навіть підстригають волосся дітям. Окрім того, за необхідності, улу може використовуватися для будування снігових жител-іглу, різання снігових блоків. Ескімоські улу можуть мати різну довжину: від 5 см. завдовжки для тонких шкіряних робіт і до 30 см. для перерубування кісток тварин. Форма ножа може нагадувати сучасні кастети. Ним легко працювати однією рукою, а сила при роботі направляється в центр ножа. Гострі ріжучі рухи можливо здійснювати краями ножа.

Промислове виробництво 
У Канаді та Алясці розвинуто промислове виробництво улу, переважно з сувенірною метою. Проте, виробляють і цілком робочі ножі, як традиційного дизайну, так і удосконалені складані.

Див. також 
 Мусасі кайкен — японський ніж схожої форми
 Картіка (ніж) (дрігаг)
 Пхурба

Галерея

Примітки

Посилання 
 Collection of uluit in the National Museum of the American Indian

Ножі